Carlock ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Carlock (Illinois)
 Carlock (South Dakota)
 Carlock (Tennessee)

Carlock ist der Familienname folgender Personen:
 Keith Carlock (* 1971), US-amerikanischer Jazz- und Fusion-Schlagzeuger